Najjar () est un nom arabe et sépharade signifiant charpentier et s'écrit parfois al-Najjar, al-Najar ou an-Najjar.

Patronyme 
 Yousef Al-Najjar (c. 90 BC-AD 18), ou Saint Joseph le charpentier est le père de Jésus Christ ;
 Alexandre Najjar (1967- ), avocat et écrivain libanais d'expression française ; 
 Alaa Najjar, Wikimédien de l'année 2021 ;
 Fadel Al-Najjar (1985- ), joueur jordanien de basket-ball ;
 Ibrahim Najjar, avocat libanais ;
 Muhammad Youssef al-Najjar (1930–1973), ou Abu Youssef, militant palestinien.

Personnage 
Noore Najjar, personnage du jeu vidéo d'Ubisoft, de 2014,, Far Cry 4.

Voir aussi 
Najar